Àsdrubal fou un general cartaginès fill de Magó. El seu pare, ell mateix i el seu germà Amílcar haurien fundat el poder militar de Cartago segons Justí. Segons aquest escriptor va exercir onze vegades la direcció de l'estat (sufet) i va obtenir quatre vegades l'equivalent als honors del triomf (la institució dels honors del triomf fou purament romana i no és esmentat com a cosa pròpia de Cartago més que per Justí).

Totes les seves guerres es van lliurar a territori africà contra els númides, excepte una a Sardenya que sembla que fou desgraciada i en la que Àsdrubal va morir el 480 aC durant la Batalla d'Himera. Va deixar tres fills: Anníbal, Àsdrubal i Safó que van continuar la carrera del pare, junt amb els seus cosins germans, els tres fills d'Amílcar, que van exercir el poder a Cartago, però no s'indica cap acció concreta ni de govern ni militar.

La seva cronologia no és esmentada per Justí però hauria estat al 

Militars cartaginesos